Untermeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Starr Untermeyer  (1886–1970), US-amerikanische Dichterin und Übersetzerin
 Louis Untermeyer  (1885–1977), US-amerikanischer Dichter